

Aziende
 A.R.I.S. (Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali) – azienda italiana produttrice di veicoli speciali con sede a Lombardore (TO)
 Aris – casa discografica italiana

Geografia
 Grecia
 Aris – ex comune del Peloponneso

Onomastica
 Aris – forma greca moderna del nome proprio di persona Ares

Persone
 Arkadij Ivanovič Aris (1901-1942) – scrittore e critico letterario russo
 Jonathan Aris (1971) – attore britannico
 Wilma Aris, nome d'arte di Wilma Corradi (1937) – attrice, showgirl e soubrette italiana

Sport
 Aris Lemesou – società calcistica cipriota
 Aris Salonicco, per esteso Athletic Club Aris Salonicco – società calcistica greca
 Aris Salonicco BC – società cestistica greca